Childhood’s End (englisch für Ende der Kindheit) steht für:

 Childhood’s End, Originaltitel von Die letzte Generation, Roman von Arthur C. Clarke
 Childhood’s End (Fernsehserie), Science-Fiction-Fernsehserie, die auf dem gleichnamigen Roman von Arthur C. Clarke basiert
 Childhood’s End (Lied), Song auf dem Album Obscured by Clouds von Pink Floyd 
 Song auf dem Album Misplaced Childhood von Marillion
 Song auf dem Album Fear of the Dark (Album) von Iron Maiden
 Song auf dem Album Carnival of Souls (Album) von Kiss
 El fin de la infancia/Childhood’s End, Album von Témpano
 Childhood’s End (Album), Coveralbum von Ulver